Андре́й Андре́евич Мы́льников (22 февраля 1919, Покровск — 16 мая 2012, Санкт-Петербург) — советский, российский -живописец, график, монументалист, . Герой Социалистического Труда (1990). Народный художник СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1984), Сталинской премии третьей степени (1951), Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР (1979).

Один из ключевых представителей русской реалистической школы второй половины XX века. Его художественное наследие составляют монументальные росписи, панно, мозаики, эпические картины, портреты, натюрморты, пейзажи, скульптуры и графические произведения. Как педагог внёс большой вклад в развитие и совершенствование художественного образования и подготовил более пятисот учеников.

Биография 
Андрей Мыльников родился 22 февраля 1919 года в Покровске (ныне Энгельс Саратовской области).

Его отец Андрей Константинович Мыльников, инженер-строитель, начальник Тамбовских вагоностроительных мастерских, расстрелянный большевиками в 1918 году, так и не увидел сына. Мать Вера Николаевна Мыльникова (в девичестве Ухина), происходившая из состоятельной семьи поволжского купечества, была вынуждена растить сына одна. В 1930 году, потеряв работу, она уехала с сыном в Москву, а потом в Ленинград. С ранних лет проявлял тягу к творчеству и занимался в художественной студии, где ему удалось встретиться с К. С. Петровым-Водкиным.

В 1937 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры на архитектурный факультет, а позже перевёлся на факультет живописи. Его учителями были И. Э. Грабарь, В. М. Орешников, А. И. Савинов, Б. А. Фогель, В. А. Оболенский, А. С. Никольский и Н. М. Чернышев.

В годы войны вступил в Народное ополчение и участвовал в обороне блокадного Ленинграда. В феврале 1942 года в последней стадии дистрофии был эвакуирован в Самарканд.

После возвращения из эвакуации в 1944 году приступил к дипломной монументальной работе «Клятва балтийцев» (1946), которая посвящена судьбе героев-моряков, павших в годы войны. Тема героического реквиема была подсказана художнику самой жизнью. Работа была высоко оценена критиками и обществом, на её защите И. Э. Грабарь сравнил его дипломную работу с дипломной работой И. Е. Репина «Воскрешение дочери Иаира» (сам И. Э. Грабарь являлся учеником И. Е. Репина) .

Вскоре после защиты диплома приступил к работе над картиной «На мирных полях» (1950). Это полотно стало эпическим гимном труду, свету и красоте цветущей земли. На смену трагедии пришла яркая и солнечная драматургия. В 1951 работа была удостоена Сталинской премии.

Пятидесятые и начало шестидесятых годов — период наиболее активной работы художника в области монументально-декоративной живописи. За это время им выполнено более десяти крупных проектов, среди которых наибольшее признание принесли ему: мозаичное панно «Изобилие» для станции ленинградского метрополитена «Владимирская» (1957) и жесткий занавес с изображением В. И. Ленина для Дворца съездов в Москве (1961) , который впоследствии стал наиболее известным и тиражируемым изображением Ленина во всём мире. При этом художник никогда не был членом партии.

Одновременно с созданием монументальных произведений активно работал в разнообразных живописных жанрах. Он пишет своих друзей и одновременно ярких представителей культуры своего времени. Среди них можно выделить «Портет П. Качальского» (1958), «Портрет скульптора С. Т. Коненкова» (1970), «Портрет М. Дудина» (1973) . Однако наибольшую известность ему принесли женские портреты близких ему людей. Как правило, это люди, к которым он относится с особой нежностью. Портреты матери Веры Николаевны, жены, известной балерины, Ариши Пестовой, дочери Веры и внучки Даши. Он пишет их многократно, находя в этих женщинах каждый раз неуловимое очарование. Среди большой галереи этих портретов можно выделить «Портрет матери художника» (1947); портреты жены: «Ариша» (1951), «За завтраком» (1958), «Белая ночь» (1963); портреты дочери различных годов: «Верочка» (1955), (1963), (1966); портрет внучки: «Даша. (Принцесса)» (1979) .

Художник уделял особое внимание женскому образу и создал целый цикл картин, где стремится раскрыть его поэтическую красоту. Среди них «Материнство» (1966), «Сестры» (1967), «Лето» (1969), «У озера» (1969), «Сон» (1969), «Утро» (1972). В этих работах пластическая цельность композиции достигается созданием особой символической среды, в которой плоскости и объёмы становятся равноправными участниками действия. Художник создает огромное количество полотен с обнаженной натурой, которая является для него скорее не выражением эротизма, а попыткой воспроизвести высший идеал духовной красоты. Сам автор пишет: «Я много писал обнаженную модель… Я продолжаю работать над этой темой. Мне хочется создать, нечто такое, что полнее выражало бы мои мысли и чувства. И чтобы это не была просто модель. Мне хочется шагнуть непосредственно от модели к чему-то такому, что с юношеских лет сохраняется в глубине души, как представление о прекрасном».

Пейзажи художника, написанные в разные годы, несут в себе не просто любование природой, а всё тот же поиск собственного выразительного языка. Для него важно найти в природе адекватный отклик на внутренние процессы, происходящие в его душе. Такие известные пейзажи как «Встреча в Петровском» (1970), «Весна» (1972), «Остров» (1975), «Весна» (1977), «Пейзаж» (1977), «Весенний вечер» (1980), «Гроза» (1980), «Деревья в снегу» (1984) и другие — это примеры неразрывного тонкого взаимодействия природы и художника. Картина «Тишина» (1987) — одно из самых лиричных произведений художника, в котором пейзаж и персонажи, лежащие у стога девушка и юноша, составляют единую мелодию, тихую песнь вечной красоте.

Знаковой картиной зрелого периода в творчестве художника является картина «Прощание» (1975). Сам художник так объясняет свою картину: «О чём она? О Родине, о матери, которая для меня неразделима с Родиной, о трудностях, которые выпали на долю, тяжкую долю моего народа в период Великой Отечественной войны. О неоплаченном долге перед нашими матерями, даровавшими нам жизнь, освятившими своей любовью».

Мыльников часто ездил в зарубежные страны. Неоднократно бывал в Италии и в Китае, знакомился с искусством Японии, Египта, Венгрии, Голландии, Франции, ГДР, Соединенных штатов Америки и других стран мира. Так, сильнейшее впечатление на художника произвели испанские мастера, которых он видел в Мадриде, Толедо и других городах. Старая и новая культура этой страны поразила его, и по возвращении на родину он исполнил триптих, посвященный Гарсиа Лорке. «Испанский триптих» (1979), включающий: «Распятие», «Корриду», «Смерть Гарсиа Лорки», считается вершиной творческого наследия автора. В этой работе, ставшей яркой вехой в истории отечественной живописи, с особой остротой и отчаянным темпераментом раскрываются вечные темы: жизни и смерти, предательства и любви, телесного страдания и духовного возрождения.

В поздний период своего творчества, не теряя интерес к излюбленным жанровым мотивам, художник не перестаёт находиться в глубоком духовном поиске и пишет несколько знаковых работ на религиозную тему, в которых его философские идеи раскрываются с особым драматизмом. В 1995 году он пишет «Распятие», где его волнует идея трагического искупления. С 1998 по 2000 год создал картину «Пьета», в которой сдержанная холодная гамма позволяет зрителю почувствовать глубину идеи о покаянии и всепрощении.

Произведения художника находятся в крупнейших собраниях России — Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее современного искусства в Москве, галерее З. К. Церетели, Музее академии художеств, Смоленской картинной галерее, Дрезденской картинной галерее, Музее Людвига в Кёльне, а также в музеях и частных собраниях Германии, Китая, Испании, Японии, Тайваня, США. Большая коллекция работ автора находится в Шанхайском музее живописи имени А. А. Мыльникова.

По свидетельству аукционного дома «MacDougall’s Russian Art», Мыльников является одним из наиболее востребованных на рынке российских художников, в связи с чем его работы часто являются предметом фальсификации.

В 1947—2012 годах преподавал Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, профессор (1957). Руководитель мастерской монументальной живописи и заведующий кафедрой живописи и композиции в института (1953—2012). Руководитель творческой мастерской монументальной живописи АХ СССР/РАХ (1962—2012).

Академик АХ СССР (1966; член-корреспондент 1962). Вице-президент Российской академии художеств (1997—2012). Член Союза художников СССР. Народный депутат СССР от творческих союзов.

Умер 16 мая 2012 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Семья 
 Жена — Ария Георгиевна Пестова (1928—1999), солистка балета Мариинского театра. После окончания работы в театре преподавала в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
 Дочь — Вера Андреевна Мыльникова (род. 1950), художник. Заслуженный художник России. Академик РАХ.
 Внучка — Дарья Всеволодовна Мыльникова-Акцынова (1974—2021), художник.
 Внук — Андрей Всеволодович Акцынов (род. 1987), журналист.
 Зять — Всеволод Аркадьевич Акцынов (род. 1947), советский российский живописец, график, педагог, заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии художеств, профессор Санкт-Петербургского Государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1990) — за большие заслуги в развитии советского изобразительного искусства
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1963)
 Народный художник РСФСР (1968)
 Народный художник СССР (1976)
 Ленинская премия (1984) — за живописный триптих «Испания»: «Распятие», «Коррида», «Смерть Гарсиа Лорки» (1979)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за картину «На мирных полях» (1950)
 Государственная премия СССР (1977) — за картину «Прощание» (1975)
 Государственная премия РСФСР в области архитектуры (1979) — как соавтору и руководителю творческой группы, создавшей художественную экспозицию музея «Битва за Ленинград»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) — за большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и многолетнюю педагогическую деятельность
 Орден Дружбы народов (1994) — за большой вклад в развитие изобразительного искусства, укрепление международных культурных связей и плодотворную педагогическую деятельность
 Два ордена Ленина (1979 — за заслуги в развитии советского изобразительного искусства и в связи с 60-летием со дня рождения, 1990)
 Орден «Знак Почёта» (1962)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Диплом Совета Министров СССР (1970) — за творческие успехи на IV Республиканской выставке «Советская Россия»
 Грамота Главного управления культуры Ленинградского исполнительного комитета (1975) — за картину «Прощание»
 Почётный знак Общественного совета Санкт-Петербурга «Признательность Санкт-Петербурга»
 Серебряная медаль Министерства культуры СССР (1958) — за картину «Пробуждение» (1957)
 Золотая медаль АХ СССР (1981) — за триптих «Испания»: «Распятие», «Коррида», «Смерть Гарсиа Лорки» (1979)
 Почётный гражданин Энгельса (1989).

Память 
Мемориальная доска
 В 2013 году на фасаде дома по адресу: Каменноостровский проспект, дом 26/28, где художник жил и работал в квартире-мастерской № 44 в 1951—1967 годах, установлена мемориальная доска.

Памятник
 В ноябре 2016 года в сквере рядом с домом на ул. Мичуринской, где жил художник, установлен бронзовый памятник в рост, изображающий мастера за работой (скульптор В. Свешников, архитектор Ф. Романовский).
 21 августа 2018 года в городе Энгельс (Саратовская область) на площади Ленина напротив Энгельсской картинной галереи установлен памятник Мыльникову А. А. Скульптор Щербаков А. А.

Музеи
 Шанхайский музей живописи имени А. А. Мыльникова.

Основные произведения 

Жанровые полотна
 «Клятва балтийцев» (1946, дипломная картина, ГРМ),
 «На мирных полях» (1950, ГТГ — Сталинская премия),
 «Белая ночь» (1963),
 «Тишина» (1970),
 «Сестры» (1967),
 «К родне» (1972),
 «Лето» (1969, ГРМ),
 «Мать с ребёнком» (1978),
 «Сон» (1984),
 «Ленинград. 1941 год» (1974),
 «Прощание» (1975, ГРМ — Государственная премия СССР),
 Испанский триптих: «Коррида», «Распятие», «Смерть Гарсиа Лорки» (1979, ГТГ — Ленинская премия),
 «Тишина» (1987).

Портреты
 «Верочка» (1964),
 «Портрет скульптора С. Т. Коненкова» (1970),
 «Портрет М. Дудина» (1973).

Пейзажи
 «Венеция» (1964),
 «Новгородский пейзаж» (1969),
 «Весна» (1972),
 «Гроза», «Остров» (обе 1975),
 «Ветреный день» (1975),
 «Голубой день» (1978),
 «Зима» (1979),
 «Гроза», «В парке» (1980),
 «Берега» (1982).

Натюрморты
 «С зелёной кружкой» (1983),
 «С лимонами» (1981),
 «С синей вазой» (1984).

Монументальное искусство
 Мозаики для Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева,
 Мозаичные панно станций Ленинградского метрополитена «Владимирская» и «Площадь Ленина».
 Портрет В. И. Ленина на занавесе зала заседаний Кремлёвского дворца съездов.

Ученики 

 Александр Быстров
 Валерий Леднев
 Андрей Блиок
 Шариф Шахмарданов
 Елена Амшинская
 Вера Мыльникова
 Сергей Репин
 Никита Фомин
 Иван Уралов
 Василий Сухов
 Всеволод Акцынов
 Игорь Кравцов
 Сергей Чепик
 Султан Юшаев
 Сергей Пичахчи
 Юрий Калюта
 Владимир Могилевцев
 Александр Чувин
 Вадим Каджаев
 Александр Новосёлов
 Константин Грачёв
 Екатерина Грачёва
 Александр Погосян
 Хамид Савкуев
 Садыки Джавид
 Александр Пономарёв

Об искусстве 
Искусство бывает живое и мертвое. И сколько ни закапывай его в землю, ни разрушай и растаптывай, оно встанет, его раскопают, и, если оно рождено истинной любовью, стремлением к совершенству и прекрасному, добром и болью души, оно встанет из руин и озарит своей красотой сердца людей.

Источники 
 
 Грабарь И. Дипломники всероссийской академии художеств // Творчество. — 1947. — № 1 (94). — С. 20, 21.
 Выставка произведений ленинградских художников. 1947 год. Живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационная живопись: Каталог. — Л.: ЛССХ, 1948.
 Бойков В. Изобразительное искусство Ленинграда. Заметки о выставке ленинградских художников // Ленинградская правда. — 1947, 29 ноября.
 Мочалов Л. Выставка без жюри. Новые работы ленинградских живописцев // Вечерний Ленинград. — 1956, 11 декабря.
 Бродский В. Жизнеутверждающее искусство // Ленинградская правда. — 1957, 11 октября.
 Бетхер-Остренко И. Художественная летопись истории // Вечерний Ленинград. — 1964, 28 января.
 Кривенко И. «Ленинград» (раздел живописи) // Художник. — 1965. — № 3. — С. 27-36.
 Третья Республиканская художественная выставка «Советская Россия»: Каталог. — М.: МК РСФСР, 1967. — С. 38.
 Аникушин М. О времени и о себе // Вечерний Ленинград. — 1967, 17 октября.
 Арбузов Г. С мыслью о родине // Ленинградская правда. — 1972, 10 октября.
 Яковлева Л. Величие подвига // Вечерний Ленинград. — 1975, 27 мая.
 Губарев А. На полотнах — человек труда: Выставка «Наш современник» // Ленинградский рабочий. — 1975, 11 октября.
 Вишняков Б. Девиз: Наш современник: Заметки с V Республиканской выставки «Советская Россия» // Правда. — 1975, 7 декабря.
 Леняшин В. Думая о будущем. Время. Художник. Творчество // Вечерний Ленинград. — 1976, 26 января.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — С. 24, 86.
 Exhibition of modern Soviet Painting. 1976. Gekkoso Gallery. Catalogue. — Tokyo, 1976. — P. 82-83, 164.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвященная 60-летию Великого Октября. — Л.: Художник РСФСР, 1982. — С. 17.
 Дмитренко А. Человек на своей земле // Ленинградская правда. — 1977, 20 ноября.
 Леняшин В. Поиски художественной правды // Художник. — 1981. — № 1. — С. 8-17.
 Левандовский С. Живопись на Ленинградской зональной // Искусство. — 1981. — № 2. — С. 63.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6

Примечания

Ссылки 

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Персоналии Петербургского метрополитена
Художники СССР
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-монументалисты СССР
Художники-монументалисты России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Художники-портретисты России
Художники-портретисты СССР
Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта России
Художники-мозаичисты
Художники Санкт-Петербурга
Художники-жанристы России
Художники-жанристы СССР
Художники-реалисты
Действительные члены Академии художеств СССР
Действительные члены РАХ
Члены Союза художников СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Почётные граждане Энгельса
Члены КПСС
Жители «дома Бенуа»
Художники-педагоги
Похороненные на Литераторских мостках